

Palmarès

Squadra

Budućnost: 2018-19

Budućnost: 2019

Individuale
 All-NBDL Second Team (2016)

Altri progetti

Collegamenti esterni